Krunnfusz ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Krunnfusz (* 1955), US-amerikanischer Chorleiter und Komponist
 Gordon Krunnfusz (1931–2011), US-amerikanischer Musikpädagoge und Komponist